Mihaileanu peut désigner :
 Gary Mihaileanu (1991-), acteur français, fils du suivant ;
 Radu Mihaileanu (1958-),  réalisateur et scénariste français de cinéma.